Maria da Conceição Rodrigues Bezerra (Formoso do Araguaia, 24 de agosto de 1952) é uma poetisa e pedagoga brasileira.

Biografia 
É filha de Salviana Rodrigues Bezerra e Raimundo Pedrosa. Graduou-se em Pedagogia em 1998 pela Faculdade de Filosofia e Ciência Humanas de Gurupi – Fafich, hoje, Centro Universitário Unirg, com especialização em Gestão em Ensino. Em 1999 também especializou-se em Orientação Educacional pela Universidade Salgado de Oliveira. 

No período de 2000 a 2002 foi tutora do Programa de Formação de Professores em Exercício – Proformação. Como educadora atuou em várias escolas nas cidades de Gurupi e Palmas. É titular da cadeira 19, da Academia Gurupiense de Letras, da qual é co-fundadora.

Obras individuais 
Pingos (poesias)  – Editora Veloso - 2000
Confraternidade (poesias) –  Editora Veloso - 2002

Participação em antologias literárias 
Anuário de Poetas e Escritores de Gurupi – (Publicação da Prefeitura de Gurupi) - edições de 1999 e 2000.
Seleta de Versos - Especial 13 – (Editora Borck)   São Luiz Gonzaga -RS. – 2001
Melhores Poesias do Século – (Editora Litteris) – Rio de Janeiro 2001
Anuário de Escritores – (Editora Litteris) – Rio de Janeiro, 2002
Antologia de Poetas Brasileiros Contemporâneos - Volume 39 - (Ed. CBJE) – Rio de Janeiro, 2007
Antologia de Poetas Brasileiros Contemporâneos – Volume 42 - (Ed. CBJE) – Rio de Janeiro, 2008
Antologia Palavras Verdes  - (Ed. CBJE) – Rio de Janeiro, 2008
Antologia II Poetas do Brasil  - (Ed. Arte Bahia/ Editora Scortecci) -Porto Seguro, 2007 
Brazila Esperanta Parnaso - Parnaso Brasileiro de Esperanto - (Editora Oportuno) Rio de Janeiro, 2007

Ligações externas
  Página de Conceição Rodrigues
 

Poetas do Tocantins
Naturais de Formoso do Araguaia
Educadores do Tocantins
Pedagogos do Brasil